Бо може да се отнася за:

 Бо – град в Сиера Леоне
 Бо – окръг на Сиера Леоне
 Бо – вид бойно оръжие (тояга)
 БО – емигрантска политическа организация